Pascher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolf A. Pascher
 Adolf Adolph A. Pascher